Csizmadia Gabriella (1956–) színésznő
 Csizmadia Gabriella (1964–) bábművész